Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1994 je triindvajseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 11. in 13. marcem 1994 v dvorani Palais Omnisports de Paris-Bercy v Parizu, Francija. Udeležilo se ga je 499 atletov iz 40-ih držav, ki so tekmovali v 27-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

 Atleti Zvezne republike Jugoslavije so nastopali kot neodvisni evropski tekmovalci (IEP).

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1994
1994 v športu
Športne prireditve v Franciji
Šport v Parizu